Robert Holmes Thomson detto R.H. (n. 1947) – attore canadese
Robert Stanley Thomson detto Rob (n. 1982) – cestista statunitense naturalizzato ruandese
Robert William Thomson (1822-1873) – inventore scozzese